Di seguito una lista di asteroidi dal numero 434001 al 435000 con data di scoperta e scopritore.

434001-434100 

|-
|434001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434003 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434004 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434010 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|434011 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|434012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434013 - ||  ||  || NEAT
|-
|434014 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434015 - ||  ||  || NEAT
|-
|434016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434017 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434018 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434047 - ||  ||  || NEAT
|-
|434048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434050 - ||  ||  || NEAT
|-
|434051 - ||  ||  || NEAT
|-
|434052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434053 - ||  ||  || NEAT
|-
|434054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434060 - ||  ||  || NEAT
|-
|434061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434064 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|434065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434070 - ||  ||  || NEAT
|-
|434071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434079 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434080 - ||  ||  || NEAT
|-
|434081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434082 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434084 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|434085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434091 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|434092 - ||  ||  || NEAT
|-
|434093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434095 - ||  ||  || NEAT
|-
|434096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434097 - ||  ||  || NEAT
|-
|434098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434099 - ||  ||  || NEAT
|-
|434100 - ||  ||  || NEAT
|}

434101-434200 

|-
|434101 - ||  ||  || NEAT
|-
|434102 - ||  ||  || NEAT
|-
|434103 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434104 - ||  ||  || NEAT
|-
|434105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434106 - ||  ||  || NEAT
|-
|434107 - ||  ||  || NEAT
|-
|434108 - ||  ||  || NEAT
|-
|434109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434111 - ||  ||  || NEAT
|-
|434112 - ||  ||  || NEAT
|-
|434113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434118 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|434119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434120 - ||  ||  || NEAT
|-
|434121 - ||  ||  || NEAT
|-
|434122 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|434123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434124 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|434125 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|434126 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|434127 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|434128 - ||  ||  || NEAT
|-
|434129 - ||  ||  || NEAT
|-
|434130 - ||  ||  || NEAT
|-
|434131 - ||  ||  || NEAT
|-
|434132 - ||  ||  || NEAT
|-
|434133 - ||  ||  || Palomar
|-
|434134 - ||  ||  || NEAT
|-
|434135 - ||  ||  || NEAT
|-
|434136 - ||  ||  || NEAT
|-
|434137 - ||  ||  || NEAT
|-
|434138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434139 - ||  ||  || Needville
|-
|434140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434141 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434145 - ||  ||  || NEAT
|-
|434146 - ||  ||  || NEAT
|-
|434147 - ||  ||  || NEAT
|-
|434148 - ||  ||  || NEAT
|-
|434149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434150 - ||  ||  || NEAT
|-
|434151 - ||  ||  || NEAT
|-
|434152 - ||  ||  || NEAT
|-
|434153 - ||  ||  || NEAT
|-
|434154 - ||  ||  || NEAT
|-
|434155 - ||  ||  || NEAT
|-
|434156 - ||  ||  || NEAT
|-
|434157 - ||  ||  || NEAT
|-
|434158 - ||  ||  || NEAT
|-
|434159 - ||  ||  || NEAT
|-
|434160 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434161 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434166 - ||  ||  || CINEOS
|-
|434167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434170 - ||  ||  || NEAT
|-
|434171 - ||  ||  || NEAT
|-
|434172 - ||  ||  || NEAT
|-
|434173 - ||  ||  || NEAT
|-
|434174 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434175 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434177 - ||  ||  || NEAT
|-
|434178 - ||  ||  || NEAT
|-
|434179 - ||  ||  || NEAT
|-
|434180 - ||  ||  || NEAT
|-
|434181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434182 - ||  ||  || CINEOS
|-
|434183 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434186 - ||  ||  || NEAT
|-
|434187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434192 - ||  ||  || NEAT
|-
|434193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434194 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|434195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434196 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|434197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434199 - ||  ||  || NEAT
|-
|434200 - ||  ||  || LINEAR
|}

434201-434300 

|-
|434201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434205 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|434206 - ||  ||  || CINEOS
|-
|434207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434212 - ||  ||  || NEAT
|-
|434213 - ||  ||  || NEAT
|-
|434214 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434220 - ||  ||  || NEAT
|-
|434221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434225 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|434226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434232 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434233 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434234 - ||  ||  || NEAT
|-
|434235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434236 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434237 - ||  ||  || CINEOS
|-
|434238 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434239 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434240 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434241 - ||  ||  || NEAT
|-
|434242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434244 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434250 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434252 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434254 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434264 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434265 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434267 - ||  ||  || NEAT
|-
|434268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434271 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434272 - ||  ||  || NEAT
|-
|434273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434275 - ||  ||  || CSS
|-
|434276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434278 - ||  ||  || CSS
|-
|434279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434283 - ||  ||  || NEAT
|-
|434284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434288 - ||  ||  || NEAT
|-
|434289 - ||  ||  || NEAT
|-
|434290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434298 - ||  ||  || NEAT
|-
|434299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434300 - ||  ||  || NEAT
|}

434301-434400 

|-
|434301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434307 - ||  ||  || CSS
|-
|434308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434311 - ||  ||  || CSS
|-
|434312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434314 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434320 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|434321 - ||  ||  || CSS
|-
|434322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434325 - ||  ||  || CSS
|-
|434326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434328 - ||  ||  || CSS
|-
|434329 - ||  ||  || NEAT
|-
|434330 - ||  ||  || NEAT
|-
|434331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434332 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|434333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434339 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|434340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434343 - ||  ||  || Klet
|-
|434344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434349 - ||  ||  || NEAT
|-
|434350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434353 - ||  ||  || NEAT
|-
|434354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434357 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|434358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434383 - ||  ||  || CSS
|-
|434384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434389 - ||  ||  || CSS
|-
|434390 - ||  ||  || Canada-France Ecliptic Plane Survey
|-
|434391 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434397 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|434398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

434401-434500 

|-
|434401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434404 - ||  ||  || CSS
|-
|434405 - ||  ||  || CSS
|-
|434406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434410 - ||  ||  || CSS
|-
|434411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434413 - ||  ||  || NEAT
|-
|434414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434415 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|434416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434420 - ||  ||  || NEAT
|-
|434421 - ||  ||  || NEAT
|-
|434422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434442 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|434443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434448 - ||  ||  || CINEOS
|-
|434449 - ||  ||  || NEAT
|-
|434450 - ||  ||  || NEAT
|-
|434451 - ||  ||  || NEAT
|-
|434452 - ||  ||  || NEAT
|-
|434453 Ayerdhal||  ||  || Christophe, B.
|-
|434454 - ||  ||  || NEAT
|-
|434455 - ||  ||  || NEAT
|-
|434456 - ||  ||  || NEAT
|-
|434457 - ||  ||  || NEAT
|-
|434458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434460 - ||  ||  || NEAT
|-
|434461 - ||  ||  || NEAT
|-
|434462 - ||  ||  || NEAT
|-
|434463 - ||  ||  || NEAT
|-
|434464 - ||  ||  || NEAT
|-
|434465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434466 - ||  ||  || NEAT
|-
|434467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434468 - ||  ||  || NEAT
|-
|434469 - ||  ||  || NEAT
|-
|434470 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434471 - ||  ||  || CSS
|-
|434472 - ||  ||  || NEAT
|-
|434473 - ||  ||  || NEAT
|-
|434474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434477 - ||  ||  || NEAT
|-
|434478 - ||  ||  || NEAT
|-
|434479 - ||  ||  || NEAT
|-
|434480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434482 - ||  ||  || NEAT
|-
|434483 - ||  ||  || NEAT
|-
|434484 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434486 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|434487 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|434488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434491 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|434492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434500 - ||  ||  || CSS
|}

434501-434600 

|-
|434501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434519 - ||  ||  || CSS
|-
|434520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434521 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434524 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434525 - ||  ||  || NEAT
|-
|434526 - ||  ||  || CSS
|-
|434527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434529 - ||  ||  || CSS
|-
|434530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434531 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434532 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434533 - ||  ||  || NEAT
|-
|434534 - ||  ||  || NEAT
|-
|434535 - ||  ||  || CSS
|-
|434536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434537 - ||  ||  || CSS
|-
|434538 - ||  ||  || CSS
|-
|434539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434540 - ||  ||  || CSS
|-
|434541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434565 - ||  ||  || CSS
|-
|434566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434567 - ||  ||  || CSS
|-
|434568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434569 - ||  ||  || NEAT
|-
|434570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434571 - ||  ||  || CSS
|-
|434572 - ||  ||  || CSS
|-
|434573 - ||  ||  || CSS
|-
|434574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434576 - ||  ||  || CSS
|-
|434577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434578 - ||  ||  || NEAT
|-
|434579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434590 - ||  ||  || NEAT
|-
|434591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

434601-434700 

|-
|434601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434604 - ||  ||  || CSS
|-
|434605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434612 - ||  ||  || CSS
|-
|434613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434617 - ||  ||  || CSS
|-
|434618 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434619 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434621 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|434622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434623 - ||  ||  || CSS
|-
|434624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434635 - ||  ||  || CSS
|-
|434636 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|434637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434640 - ||  ||  || NEAT
|-
|434641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434647 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|434648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434652 - ||  ||  || CSS
|-
|434653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434668 - ||  ||  || CSS
|-
|434669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434677 - ||  ||  || CSS
|-
|434678 - ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|434679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434683 - ||  ||  || CSS
|-
|434684 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|434685 - ||  ||  || CSS
|-
|434686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434692 - ||  ||  || CSS
|-
|434693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434697 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|434698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

434701-434800 

|-
|434701 - ||  ||  || CSS
|-
|434702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434703 - ||  ||  || CSS
|-
|434704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434709 - ||  ||  || Wiegert, P. A., Papadimos, A.
|-
|434710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434734 - ||  ||  || CSS
|-
|434735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434742 - ||  ||  || CSS
|-
|434743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434744 - ||  ||  || CSS
|-
|434745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434751 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|434752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434763 - ||  ||  || CSS
|-
|434764 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|434765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434771 - ||  ||  || NEAT
|-
|434772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434776 - ||  ||  || CSS
|-
|434777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434783 - ||  ||  || CSS
|-
|434784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434786 - ||  ||  || NEAT
|-
|434787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434792 - ||  ||  || CSS
|-
|434793 - ||  ||  || CSS
|-
|434794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434795 - ||  ||  || NEAT
|-
|434796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434797 - ||  ||  || CSS
|-
|434798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

434801-434900 

|-
|434801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434822 - ||  ||  || CSS
|-
|434823 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|434824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434825 - ||  ||  || CSS
|-
|434826 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|434832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434833 - ||  ||  || CSS
|-
|434834 - ||  ||  || CSS
|-
|434835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434843 - ||  ||  || CSS
|-
|434844 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434845 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434846 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434857 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434867 - ||  ||  || LONEOS
|-
|434868 - ||  ||  || CSS
|-
|434869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434882 - ||  ||  || CSS
|-
|434883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434886 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434887 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434888 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434891 - ||  ||  || CSS
|-
|434892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434896 - ||  ||  || CSS
|-
|434897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434899 - ||  ||  || CSS
|-
|434900 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|}

434901-435000 

|-
|434901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434911 - ||  ||  || NEAT
|-
|434912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434921 - ||  ||  || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
|434922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434928 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434929 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434930 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434931 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434932 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434933 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434934 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|434935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434941 - ||  ||  || CSS
|-
|434942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434959 - ||  ||  || CSS
|-
|434960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434970 - ||  ||  || CSS
|-
|434971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434987 - ||  ||  || CSS
|-
|434988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434989 - ||  ||  || CSS
|-
|434990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|434998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|434999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|435000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0434001